Manu est un prénom, mais surtout un surnom (diminutif) répandu pour les hommes portant les prénoms d'Emmanuel, Manuel et les femmes portant les prénoms de Manuela.

 qui signifie "Dieu avec nous", voir le livre d'Isaïe 7-14.

, le u se prononce "ou"

Prénom

Patronyme 

 Dora Manu, une athlète ghanéenne ;
 Dorothy Yeboah-Manu, un microbiologiste ghanéenne ;
 Essimbo Numayeme Manu (1957-), une personnalité publique de la RDC

Œuvres 

 Manu, une chanson de Renaud de l'album Le Retour de Gérard Lambert
 Manu, une bande dessinée de Frank Margerin
 Manu, un dessin animé français dérivé diffusé à partir des années 1990
 Manu dans l'cul, une chanson de Damien Saez (2019)
 Manu à la radio !, une matinale de Fun Radio (2008-2011)
 Manu dans le 6/9, une matinale de NRJ (depuis 2011)

Autres 
 Manu, le géniteur de l'humanité dans le védisme
 Manú, un parc national au Pérou
 ManU, surnom de Manchester United, un club anglais de football
 Manu militari, une expression latine signifiant avec des moyens militaires (elle est utilisée dans le langage légal pour indiquer que l'on a recours à la force publique)
 Manu, une ancienne communauté ou commune absorbée par Ars-sur-Moselle
 Manu, le surnom d'Emmanuel Kéo, ancien cycliste français

Homonymie de prénom